Jacobo Bolbochán (1906 - 1984), Mestre Internacional d'escacs argentí.
 Julio Bolbochán (1920 - 1996), Gran Mestre d'escacs argentí.